

Geografia 
 Santa Marina (Italia) – comune in provincia di Salerno
 Santa Marina Salina – comune nella città metropolitana di Messina
 Santa Marina di Milazzo – frazione di Milazzo nella città metropolitana di Messina

Santi e beati 
 Beata Marina di Spoleto († 1300), al secolo Vallarina Petruceini, monaca agostiniana italiana, fondò una comunità a Spoleto, si celebra il giorno 18 giugno
 Santa Marina di Bitinia († 750 circa) fu una monaca, presumibilmente nata in Bitinia (nell'attuale Turchia settentrionale) quindi vissuta nell'attuale Libano dell'VIII secolo (fu ipotizzato anche l'Egitto, la Tracia e la Siria) e caratterizzata dalla singolare e romanzesca storia d'aver vissuto, per anni, sotto le finte spoglie maschili di Marino. Nei secoli passati si era ipotizzato che la monaca travestita da monaco provenisse da Alessandria d'Egitto, ed era ricordata soprattutto il 18 giugno. Ricerche storiche successive, più accreditate, la danno invece originaria della Bitinia, e la sua data di ricorrenza fu poi rimpiazzata da quella della monaca italiana Beata Marina di Spoleto, mentre l'ultima revisione del Martirologio Romano ricorda oggi quella della Bitinia sia il 18 giugno sia il giorno 17 luglio
 Santa Marina d'Orense di Galizia († 139?), vergine e martire in Galizia (Spagna), celebrata il 18 luglio;
 Santa Marina Margherita d'Antiochia di Pisidia († 290), ma più conosciuta in occidente semplicemente come santa Margherita d'Antiochia, fu vergine e martire d'Antiochia di Pisidia (Turchia), e viene celebrata il 20 luglio; 
 Santa Marina di Omura (Giappone) († 1634), fu una monaca terziaria domenicana del Giappone e martire; viene celebrata l'11 novembre.